Als Schusspflaster werden bezeichnet:
Schusspflaster (Vorderlader), die beim Laden von Vorderladerwaffen verwendet werden
runde Klebescheiben, mit denen man die Einschusslöcher auf Zielscheiben überklebt, damit die Zielscheibe mehrfach verwendet werden kann.